Burgers ist der Familienname folgender Personen:
 Cedric Burgers (* 1970), kanadischer Ruderer
 Franz Burgers (1845–1911), deutscher Kommerzienrat und Manager
 Franz Burgers (Hüttendirektor) (1877–1930), deutscher Hüttendirektor, Sohn des gleichnamigen Kommerzienrates
 Hein Burgers (1834–1899), niederländischer Genre- und Landschaftsmaler
 Thomas François Burgers (1834–1881), südafrikanischer Politiker
 Johannes Martinus Burgers (1895–1981), niederländischer Physiker für Fluidmechanik, Kontinuumsmechanik und Materialtheorie
 Nathan Burgers (* 1979), australischer Hockeytorhüter
 Werner Burgers (1934–2004), deutscher Fußballschiedsrichter
 Wilhelm Gerard Burgers (1897–1988), niederländischer Physiker

Burgers steht für:
 Burgers-Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek, ehemaliger niederländischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Bürgers
 Burger